520-й истребительный авиационный полк — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 520-й истребительный авиационный полк
 56-й гвардейский истребительный авиационный полк
 56-й гвардейский Алтуховский истребительный авиационный полк
 56-й гвардейский Алтуховский Краснознамённый истребительный авиационный полк
 Полевая почта 42048

История 
Формировался с августа 1941 года в Рыбинске. На вооружение полка поступили самолёты ЛаГГ-3.

26.09.1941 Одержана первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне: ст. политрук Елисеев Ф. Д., пилотируя ЛаГГ-3, в воздушном бою в р-не г. Любань сбил немецкий истребитель Ме-109.

С 22 сентября 1941 года действует в составе 3-й авиагруппы над Волховом, Будогощью, Тихвином, Киришами в ходе оборонительной и наступательной операций, поддерживал войска 2-й ударной армии в Любанской операции.

В середине апреля 1942 года выведен в резерв на переформирование и переобучение, получил самолёты Як-1, в том числе облегчённые, с улучшенными скоростными характеристиками. С самолёта были сняты два пулемёта ШКАС, радиостанция, мачта радиостанции, генератор, приборы для полёта ночью, а также было заменено деревянное хвостовое оперение на металлическое от Як-7.

В первые дни сентября 1942 года перелетел под Камышин, где базируется на аэродроме Вихлянцево в ходе боёв под Сталинградом.

С 8 сентября 1942 года полк использовал также передовой аэродром Алтухов под Сталинградом. Во время перелёта группой из 10 самолётов вступил в бой с десятью He 111, сбил пять самолётов, из них один тараном.

В ходе обороны Сталинграда и последующей операции по окружению войск противника действует непосредственно над городом и в окрестностях. Так, 20 октября 1942 года прикрывает наземные войска в районе Балки Конной, Ерзовки 30 ноября 1942 года в районе Гумрака сбивает нескольку Ju 52, посредством которых осуществлялось снабжение окружённой 6-й армии, 12 декабря 1942 года в районе Большой Россошки, где имелся крупный аэродром противника, также действует по конвою транспортников.

6 декабря 1942 года пополнен остатками личного состава 812-го истребительного полка, убывшего на переформирование.

За период Сталинградской битвы лётчики полка провели 125 воздушных боёв и отчитались о сбитых 95 самолётах и 15 самолётах, уничтоженных на аэродромах.

Переименование полка 
520-й истребительный авиационный полк за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм на основании Приказа НКО СССР 8 февраля 1943 года переименован в 56-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 22 сентября 1941 года по 11 апреля 1942 года, итого — 201 день,
 с 5 сентября 1942 года по 8 февраля 1943 года, итого — 156 дней,
Всего 357 дней

Подчинение

Командиры полка 
 майор, подполковник Чирва Степан Никитович, 01.09.1941 — 12.12.1943
 подполковник Елисеев Фёдор Дмитриевич, 01.1944 — 02.1944
 майор, подполковник Скляренко Николай Дмитриевич, 02.1944 — 12.1945

Отличившиеся воины полка

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература 
 Пруссаков Г. К. и др. Военно-исторический очерк о боевом пути 16-й воздушной армии (1942—1945). — М.: Воениздат, 1973 г.
 Руденко С. И. Крылья Победы. — М.: Международные отношения, 1985 г.
 ЦАМО фонд 56 Гв иап опись 811093 дело 1-2 (История боевого пути 56 Гв. иап 1941—1945 гг.)
 ЦАМО фонд 56 Гв иап опись 291698 дело 2-3 (Журнал учёта безвозвратных потерь материальной части 1941—1945 гг. и Книга сбитых самолётов противника лётчиками 520 иап 1941—1945 гг.)
 ЦАМО фонд 56 Гв иап опись 519125 дело 1 (Исторический формуляр)
 ЦАМО фонд 56 Гв иап опись 143563 дело 1 кор. 10751 (Боевая работа 520 иап 283 иад за период с 20.09.1941 г. по 20.01.1942 г.)
 Музей «16-й Воздушной армии» в школе п. Октябрьский Ольховского района Волгоградской обл.

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Участники Любанской операции